Retama de escobas puede referirse a:
El nombre común de la planta Cytisus multiflorus.
El nombre común de la planta Cytisus purgans.
El nombre común de la planta Cytisus scoparius.
El nombre común de la planta Cytisus striatus.